Orce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orce (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Orce (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar